Кладбище Трумпельдор () (или «Старое кладбище») находится в Тель-Авиве. Возникло в 1902 или 1903 годах на окраине Яффо. Сначала оно называлось «Холерное кладбище», так как было открыто после эпидемии холеры в Яффо. К 1909 году, когда возник Тель-Авив, оно стало главным городским кладбищем. Название «Трумпельдор» появилось позже, как сокращение от официального «кладбище на улице Трумпельдора». Сейчас кладбище стало пантеоном, здесь нет новых могил, можно только подхоранивать родственников.

Известные люди, похороненные на кладбище 
 Арик Айнштейн, певец и актёр.
 Хаим Арлозоров, один из лидеров сионистского движения и его жена Сима Арлозорова.
 Ахад-ха-Ам, публицист и писатель.
 Моше Бейлинсон, врач.
 Бен-Ами (Марк Яковлевич Рабинович), русский и идишский писатель.
 Авигдор Бен-Гурион, отец Давида Бен-Гуриона.
 Давид Блох, второй мэр Тель-Авива.
 Макс Брод, писатель, драматург, композитор, душеприказчик Кафки.
 Хаим Нахман Бялик, поэт и его жена Маня Бялик.
 Нахум Гутман, художник, автор герба Тель-Авива.
 Шошана Дамари, певица.
 Меир Дизенгоф, первый мэр Тель-Авива и его жена Цина (Зина) Дизенгоф.
 Ашер Альтер Друянов, исследователь еврейского фольклора.
 Хаим Йосэф Леванон (Левинштейн), пятый мэр Тель-Авива.
 Шмария Левин, депутат первой российской Думы.
 Мордехай Намир, шестой мэр Тель-Авива.
 Новомейский, Моисей Абрамович, предприниматель.
 Макс Нордау, публицист и политик.
 Иегошуа Рабинович, седьмой мэр Тель-Авива.
 Иехошуа Хоне Равницкий, писатель, публицист, журналист, редактор и издатель. 
 Исраэль Роках, четвёртый мэр Тель-Авива.
 Реувен Рубин, художник.
 Шаул Черниховский, поэт.
 Иехиэль Членов, сионистский деятель.
 Моше Шарет, первый министр иностранных дел Израиля.
 Моше Шлуш, третий мэр Тель-Авива.
 Залман Шнеур, поэт и писатель.
 Исай Шур, математик.

Перенесенные надгробия без захоронений 
 Семён Григорьевич Фруг (1860—1916) — еврейский поэт, публицист. Писал главным образом на русском языке и идише, также на иврите. Русская часть его творчества была достаточно популярна в 1880-е—1890-е годы. Похоронен на Втором еврейском кладбище. После снесения кладбища прах был перенесен на центральную аллею Второго Христианского кладбища Одессы. Во время оккупации Одессы надгробие было вывезено в Румынию. В настоящее время оно находится на кладбище Трумпельдор в Тель-Авиве, а на могиле Фруга в Одессе установлено другое.

Ссылки 
 Trumpeldor Cemetery

Появились в 1903 году в Израиле
Еврейские кладбища Израиля
Культовые сооружения Тель-Авива